В одиночному розряді тенісного турніру Advanta Championships Philadelphia 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс 7-6(7), 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Хінгіс (фінал)
 Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 Кончіта Мартінес (півфінал)
 Наталі Тозья (півфінал)

 Відсутня
 Анна Курникова (чвертьфінал)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)
 Дженніфер Капріаті (2-ге коло)
 Чанда Рубін (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2000